Luis Gonzaga-Nevers (Mantua, 18 de septiembre de 1539 - Nesle, 23 de octubre de 1595) fue señor de La Guerche-de-Bretagne y luego duque de Nevers y Rethel.

Biografía 
Fue el tercer hijo de Federico II Gonzaga y Margarita Paleólogo. A los 10 años se trasladó a París para tomar posesión de los bienes que su abuela materna Ana de Alençon, viuda de Guillermo IX de Montferrato, le había dejado en herencia.

Combatió en el ejército de Enrique II de Francia en la batalla de San Quintín (1557), en la que fue hecho prisionero por los españoles.

Se casó con Enriqueta de Cléveris, heredera de Nevers y Rethel, que le fue entregado como dote, convirtiéndose en duque de Nevers y Rethel.

Fue dignatario y diplomático de los reyes franceses Enrique III y Enrique IV.

Descendencia 
Luis y Enriqueta tuvieron 5 hijos:

 Catalina (1568-1629), casada en 1588 con Enrique de Orléans, Duque de Longueville;
 María Enriqueta (1571-1601), casada en 1599 con Enrique de Lorena, Mayenne de Aiguillon;
 Federico (1573-1574);
 Francisco (1576-1580);
 Carlos (1580-1637), quien le sucede como Duque de Nevers y se convierte en Duque Mantua al suceder a Vicente II Gonzaga de Mantua.

Antepasados

Notas

Nobles de Francia del siglo XVI
Duques de Nevers
Duques de Rethel
Caballeros de la Orden del Espíritu Santo
Caballeros de la Orden de San Miguel
Príncipes de la casa de Gonzaga
Nacidos en Mantua
Fallecidos en Alta Francia